Hierarquia - o nível mais alto de um organograma
 Superior (banda), banda alemã de metal progressivo
 Superior (mangá)
 Superior (proposta de estado)

Geografia 
 Superior (Arizona)
 Superior (Colorado)
 Superior (Iowa)
 Superior (Montana)
 Superior (Nebraska)
 Superior (Wisconsin)
 Superior (Wyoming)
 Lago Superior, o maior dos Grandes Lagos da América do Norte

Ver também

Desambiguação
Desambiguações de topônimos